Mégacles (em grego antigo, Μεγακλῆς) é um nome de vários gregos antigos, em especial na família dos alcmeônidas.

Nesta família, temos:
 Mégacles (arconte vitalício) - arconte semi-mitológico de Atenas, de 922 a 892 a.C.
 Mégacles (século VII a.C.) - arconte de Atenas, no ano 632 - 631 a.C.
 Mégacles (século VI a.C.) - genro do tirano Clístenes de Sicião, pai de Clístenes de Atenas e bisavô de Péricles
 Dois outros Mégacles, netos do anterior:
 Mégacles (filho de Hipócrates) - sofreu ostracismo em 486 a.C.. Tio materno de Péricles
 Mégacles (filho de Clístenes) - filho de Clístenes de Atenas e possivelmente avô materno de Alcibíades

Desambiguação